Mielnik (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Siemiatycki
 Mielnik (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Siemiatycki